Dallmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Dallmayr aus Wolnzach, Eigentümer des nach ihm benannten Unternehmens Dallmayr, um 1870
 Horst Dallmayr (1927–2012), Germanist, Filmregisseur

Dallmayr steht als Firmennamen für:

 Dallmayr, Delikatessenhaus, Kaffeehaus in München (Stammfirma mit diversen Tochtergesellschaften)